Cremifania är ett släkte av tvåvingar. Cremifania ingår i familjen markflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Markflugor
Cremifania